Carlo Sommaruga (1959-), homme politique suisse
 Cornelio Sommaruga, homme politique suisse
 Giuseppe Sommaruga (1867-1917), architecte italien du mouvement art nouveau
 Julie Sommaruga, Personnalité politique française
 Simonetta Sommaruga (1960-), femme politique suisse